Игорь Александрович Соколов () — советский стрелок по движущимся мишеням, Олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Судья всесоюзной категории по пулевой стрельбе (1988). Заслуженный тренер России (1995).

Биография 
Родился 2 января 1958 года Уфе.

Выступал за уфимскую команду «Буревестник». В Уфимском нефтяном институте получил специальность инженера, а тренерскую специальность — в 1989 году по окончании Воронежского института физической культуры.

В 1978—1988 годах входил в состав советской стрелковой сборной. С 1985 года был старшим тренером Спорткомитета России, в настоящее время работает старшим тренером сборной России по стрельбе.

Спортивные достижения 
 чемпион Олимпийских игр
 чемпион мира (1979)
 серебряный призёр чемпионата мира (1971)
 чемпион Европы (1979)
 двукратный чемпион СССР (1978, 1980)
 рекордсмен Олимпийских игр
 двукратный рекордсмен мира и Европы

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1980)
 орден Дружбы народов (1985)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Стрелки СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1980 года
Судьи всесоюзной категории